Testing — третий студийный альбом американского рэпера ASAP Rocky. Он был выпущен 25 мая 2018 года на лейблах ASAP Worldwide,  и RCA Records. В создании альбома принимали участие приглашенные исполнители, такие как: Фрэнк Оушен, Кид Кади, Скепта, French Montana, Kodak Black,  и FKA twigs. Альбом был спродюсирован Эктором Дельгадо и самим ASAP Rocky.

Выход Testing был поддержан двумя синглами: «ASAP Forever» и «», наряду с другими промосинглами. Альбом получил в целом положительные отзывы от критиков и дебютировал на четвертом месте американского чарта Billboard 200.

Список композиций 
Адаптировано под Tidal.

 Комментарии 
  сопродюсер

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификация

Примечания 

Альбомы ASAP Rocky
Альбомы RCA Records
Альбомы, спродюсированные Boi-1da
Альбомы, спродюсированные DJ Khalil